Дере:

 Дере — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Дере, Джансу (род. 1980) — турецкая фотомодель и актриса.
 Дере, Жак (1929—2003) — французский кинорежиссёр, постановщик множества остросюжетных, в том числе «полицейских» фильмов.